Grüner Halbmond bezeichnet:

 Yeşilay, türkische Gesellschaft zur Eindämmung des Konsums von Alkohol und anderer Drogen, siehe auch Guttempler
 Fruchtbarer Halbmond, Region im Nahen Osten